Droga krajowa nr 34 (Czechy)
 Droga krajowa nr 34 (Polska)
 Droga krajowa nr 34 (Węgry)